Аль-Нахайян:

 Аль Нахайян — династия шейхов и эмиров Абу-Даби, де-факто наследственных президентов ОАЭ.
 Аль-Нахайян — стадион в Абу-Даби.